OAP pueden hacer referencia a:
 Old Age Pensioner (Pensionista de la tercera edad) - una persona que se haya retirado, y ahora recoge una pensión.
 One Australia policy - Una propuesta en la década de 1980 para limitar la inmigración asiática a Australia.
 Oficina de Administración de Proyectos u Oficina de gestión de proyectos.